L'Abrial A-3 Oricou est un avion biplace de tourisme doté d'un moteur de 40 ch construit en 1927 par Georges Abrial.

Aviation légère
Avion à hélices
Avion monomoteur
Avion civil